Molekulska formula -{C16H15Cl2N}- se može odnositi na:

 Desmetilsertralin
 Indatralin